Bezugssystem steht für:
 in der Physik ein raum-zeitliches Gebilde, siehe Bezugssystem
 in der Psychologie die Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Beschreibung, siehe Bezugssystem (Psychologie)
 in der Fertigungstechnik Ebenen zur Beschreibung der Geometrie am Schneidkeil, siehe Schneidkeil #Bezugssysteme

Siehe auch: